Чемпионат Египта по футболу 2004/2005 — 48-й чемпионат Египта, проходивший с 16 сентября 2004 года по 29 апреля 2005 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2004/2005 на goalzz.com
 Чемпионат Египта 2004/2005 на soccerway.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 2005 году
Спорт в Египте в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005